La Serie C2 2003-2004 è stata la 26ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 31 agosto 2003 ed è terminata il 9 maggio 2004.

Stagione

Novità
La neo-retrocessa  viene radiata dalla FIGC e costretti a ripartire dai dilettanti. ,  e  vengono ripescate in Serie C1 a seguito del Caso Catania. , per decisione del Giudice Sportivo, ed il , a completamento di organici, furono ammesse in Serie C1.

, ,  e  vennero escluse dalla Serie C2 per inadempienze economiche. Al loro posto vennero ripescate , ,  e . Dalla D vennero riammesse , , , ,  e .

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2004-2005.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2004-2005.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Pro vercelli e il Palazzolo sono stati poi ripescati in Serie C2 2004-2005 a completamento di organci.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Mantova (17)
Minor numero di sconfitte: Mantova e Sudtirol (4)
Migliore attacco: Cremonese (47 gol fatti)
Miglior difesa: Mantova (21 gol subiti)
Miglior differenza reti: Cremonese (+24)
Maggior numero di pareggi: Sudtirol (16)
Minor numero di pareggi: Palazzolo (6)
Maggior numero di sconfitte: Palazzolo (23)
Minor numero di vittorie: Palazzolo e Sassuolo (5)
Peggiore attacco: Legnano (24 gol fatti)
Peggior difesa: Palazzolo (64 gol subiti)
Peggior differenza reti: Palazzolo (-37)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2004-2005.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2004-2005.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
L'Imolese, il Bellaria Igea Marina e il Montevarchi sono state poi ripescate in Serie C2 2004-2005.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Grosseto (18)
Minor numero di sconfitte: Sangiovannese (4)
Migliore attacco: San Marino (48 gol fatti)
Miglior difesa: Sangiovannese (16 gol subiti)
Miglior differenza reti: Sangiovannese (+26)
Maggior numero di pareggi: Bellaria Igea Marina (18)
Minor numero di pareggi: Grosseto, Carrarese e Montevarchi (10)
Maggior numero di sconfitte: Montevarchi (16)
Minor numero di vittorie: Bellaria Igea Marina (6)
Peggiore attacco: Carrarese (24 gol fatti)
Peggior difesa: Forlì (46 gol subiti)
Peggior differenza reti: Carrarese (-11)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2004-2005.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2004-2005.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Fidelis Andria è stata poi riepscata in Serie C1 2004-2005.
Il Castel di Sangro è stata poi riepscata in Serie C2 2004-2005.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Brindisi (19)
Minor numero di sconfitte: Frosinone (6)
Migliore attacco: Brindisi (46 gol fatti)
Miglior difesa: Frosinone (17 gol subiti)
Miglior differenza reti: Frosinone (+22)
Maggior numero di pareggi: Nocerina e Gela (16)
Minor numero di pareggi: Brindisi (6)
Maggior numero di sconfitte: Rutigliano (16)
Minor numero di vittorie: Rutigliano (6)
Peggiore attacco: Gela (28 gol fatti)
Peggior difesa: Rutigliano (49 gol subiti)
Peggior differenza reti: Rutigliano (-19)

Note

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003